Ревизская душа (душа мужского пола) — единица ревизского учёта лиц мужского пола (без различения возраста), входивших в податные сословия, для налогообложения в Российской империи.

Использовалась с 1718 по 1887 год, а в Сибири — до 1899 года. Термин «ревизская душа» появился в указе Петра I от 26 ноября 1718 года при замене подворного обложения подушной податью. Каждая ревизская душа считалась в наличии даже после смерти вплоть до следующей переписи (отсюда — «Мёртвые души»).

В целях увеличения налоговой базы Пётр I издал в 1722 году указ, согласно которому к ревизским душам следовало относить «слепых, увечных и дураков», а в отношении их имущества установить, «что по описи таковых явится». Количество изданных в дальнейшем высочайших нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок учёта ревизских душ, исчислялось многими сотнями.

Примечания

Литература 
 Подьяпольская Е. П. «Ревизские сказки как исторический источник», в книге: «Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия», Москва 1962.
 Кабузан В. М. «Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX века», Москва 1963.

Появились в 1718 году в России
Переписи населения в Российской империи
Налогообложение в Российской империи
Генеалогическая терминология